John Henry Martindale (1815-1881), avocat, général de l'armée de l'Union et homme politique américain ;
 John Robert Martindale (né en 1935), historien britannique ;
 Manny Martindale (1909-1972), joueur de cricket barbadien ;
 Margo Martindale (né en 1951), actrice américaine ;
 Rebecca Martindale (née en 1987), joueuse canadienne de hockey sur glace ;
 Ryan Martindale (né en 1991), joueur canadien de hockey sur glace.

Toponyme 

 Martindale, une ville du comté de Caldwell, au Texas, aux États-Unis